Štrukelj bzw. Strukelj ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Štrukelj (* 1952), slowenischer Theologe
 Marjan Štrukelj (* 1964), slowenischer Kanute
 Mihael Štrukelj (1851–1923), slowenisch-finnischer Bautechniker
 Mark Tullio Strukelj (* 1962), italienischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:

 Štrukel
 Strukelje